Štěpánovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Štěpánovice (okres České Budějovice)
 Štěpánovice (okres Brno-venkov)